Сун Мэйлин () (5 марта 1897, Шанхай — 23 октября 2003, Нью-Йорк) — китайский политический деятель, жена Чан Кайши. Младшая из трёх «сестёр Сун», сыгравших значительную роль в истории Китая XX века.

Биография 

Родилась в семье Чарли Суна, китайско-американского бизнесмена и методистского проповедника. У Мэйлин в семье было две старших сестры: Айлин и Цинлин, и три младших брата. Училась в методистской миссионерской школе McTyeire School for Girls в Шанхае. В 1908 году отец отправил её продолжать образование в США вместе со старшими сестрами. Так как она была слишком юна для поступления в колледж она проживала рядом с колледжем для девушек Wesleyan College, где училась её сестра и училась на частных уроках у студентов. В 1913 году она поступила в престижный колледж для девушек Wellesley College, который окончила в 1917 году по специальностям «английская литература» и «философия».

После этого она вернулась в Шанхай, где работала в ассоциации молодых христианских женщин (YWCA). Была членом шанхайской комиссии по детскому труду.

В 1920 году Сун Мэйлин познакомилась с Чан Кайши, а в 1927 году вышла за него замуж. Свадьба состоялась в декабре 1927 года в христианском храме в Шанхае. Активно участвовала в политике, была переводчиком, секретарем и советником своего мужа. Вместе с Чан Кайши в 1934 году участвовала в организации «движения за новую жизнь». Эта общегосударственная кампания ставила своей целью обновление и укрепление Китая через восстановление традиционных конфуцианских моральных ценностей. В 1936—1938 годах была министром авиации гоминьдановского правительства. Сыграла большую роль в переговорах во время Сианьского инцидента, когда Чан Кайши был арестован. В 1937 году Журнал Time назвал её вместе с мужем человеком года.

Во время японо-китайской войны Сун Мэйлин прикладывала большие усилия к тому, чтобы добиться международной поддержки Китая.
Советский военный атташе В. И. Чуйков писал:

В 1943 году Сун Мэйлин приезжала в США, где выступала перед Конгрессом.

После поражения Чан Кайши в гражданской войне Сун Мэйлин уехала с ним на Тайвань, продолжая играть важную роль в тайваньской политике, особенно после того, как её муж начал стареть. Была шефом тайваньского Красного креста.

После смерти Чан Кайши в 1975 власть на Тайване перешла к его сыну от первого брака Цзян Цзинго, у которого были непростые отношения с Мэйлин. В 1975 году она уехала в США, где жила в поместье, принадлежавшем её семье. В 2000 году она продала поместье и с тех пор жила в квартире в престижном районе Манхэттена, практически не появляясь на публике.

В 2001 году в музее азиатского искусства в Сан-Франциско состоялась выставка рисунков и картин, написанных Сун Мэйлин и другими китайскими художниками старшего поколения.

Умерла во сне 23 октября 2003 года в возрасте 106 лет.

В фильме "Основание Китая" (2009), посвященном поражению Чан Кайши в борьбе против коммунистов, Мэйлин играет Вивиан У.

Труды 
 This Is Our China. Harper & Brothers Publishers. 1940
 China shall rise again. Harper & Brothers. 1941
 Sian: a coup d’Etat. 1941
 We Chinese Women: Speeches and Writings During the First United Nations Year. John Day Co, New York. 1943
 The Sure Victory. Fleming H. Revell Company, New York. 1955.

Примечания

Ссылки 
  1943.
 

Выпускницы колледжа Уэллсли
Члены Гоминьдана
Министры авиации Китая
Политики Китая
Столетние долгожительницы США
Супруги президентов
Похороненные на кладбище Фернклифф
Сёстры Сун